Het WTA-tennistoernooi van Palermo (officieel Palermo Ladies Open) van 2020 vond plaats van 3 tot en met 9 augustus 2020 in de Italiaanse stad Palermo. Het was de 28e editie van het toernooi. Er werd gespeeld op gravelbanen.

Dit was het eerste WTA-toernooi na de 4½ maand durende onderbreking van het tennisseizoen wegens de coronapandemie. Alle deelneemsters kwamen uit Europa.

Enkelspel 
Titelhoudster Jil Teichmann was haar titel niet komen verdedigen.

De als eerste geplaatste Kroatische Petra Martić bereikte de halve finale. Daarin werd zij uitge­scha­keld door Anett Kontaveit uit Estland.

De ongeplaatste Française Fiona Ferro won het toer­nooi. In de finale ver­sloeg zij de als vierde geplaatste Anett Kontaveit in twee sets. Ferro wist voor het eerst in haar loop­baan het toer­nooi van Palermo op haar naam te schrij­ven. Het was haar tweede WTA-titel, de eerste sinds een jaar. Zij won US$ 25.000 prijzen­geld op dit toernooi.

Er waren drie Belgische deelneemsters: Elise Mertens (het vijfde reekshoofd), Alison Van Uytvanck en Kirsten Flipkens – geen van hen wist haar openingspartij te winnen.

Ook de enige Nederlandse speelster, Arantxa Rus, strandde in de eerste ronde.

Geplaatste speelsters

Toernooischema

Finale

Bovenste helft

Onderste helft

Dubbelspel 

Titelhoudsters Cornelia Lister en Renata Voráčová hadden zich niet voor deze editie van het toer­nooi ingeschreven.

Het eerste reekshoofd, Georgina García Pérez en Sara Sorribes Tormo, kwam niet verder dan de tweede ronde.

De Belgische Yanina Wickmayer en Laura Siegemund (Duitsland) vormden het derde reekshoofd – ook zij bleven steken in de tweede ronde. Het Belgisch stelletje Greet Minnen en Alison Van Uytvanck bereikte de halve finale – maar ondanks een met 6–1 gewonnen eerste set moesten zij na een verloren tiebreak-set ten slotte in de match-tiebreak het hoofd buigen voor Arantxa Rus en Tamara Zidanšek.

Het Nederlands koppel Bibiane Schoofs en Rosalie van der Hoek, als vierde geplaatst, wist (als enige reekshoofd) eveneens tot de halve finale door te dringen – daarin moesten zij de duimen leggen voor het Italiaanse duo Elisabetta Cocciaretto en Martina Trevisan.

Het ongeplaatste duo Arantxa Rus en Tamara Zidanšek won het toer­nooi. In de finale ver­sloe­gen zij het eveneens ongeplaatste Italiaans koppel Elisabetta Cocciaretto en Martina Trevisan in twee sets. Het was hun eerste gezamen­lijke titel. De Nederlandse Arantxa Rus had daar­naast één eerdere dubbel­spel­titel met een andere partner; de Sloveense Zidanšek ook een.

Geplaatste teams

Toernooischema

Externe links 

 Enkelspel
 Dubbelspel

 Toernooischema ITF

Palermo 2020
Palermo